infiltracja (geologia) – grawitacyjne przemieszczanie wód powierzchniowych oraz opadowych w głąb skorupy ziemskiej,
 infiltracja – naciek, pojęcie medyczne,
 infiltracja (wywiad),

 Filmy
 Infiltracja (ang. The Departed) – film produkcji amerykańskiej w reżyserii Martina Scorsese z roku 2006,
 Infiltracja (hebr. Hitganvut Yehidim) – film produkcji izraelskiej w reżyserii Dovera Koshashvilia z roku 2010.